Tärna landskommun var namnet på två landskommuner i Sverige:

Tärna landskommun, Lappland
Tärna landskommun, Uppland (och Västmanland 1952-1970)